Phi Ceti pode se referir a:
Phi1 Ceti
Phi2 Ceti
Phi3 Ceti
Phi4 Ceti